Elco Brinkman – politico e funzionario olandese
 Johannes Andreas Brinkman – ingegnere e architetto olandese
 Steve Brinkman – pallavolista canadese